Higher Walton är en by i Lancashire i England. Byn ligger 36,1 km från Lancaster. Orten har 5 380 invånare (2001).

Referenser 
 

Orter i Lancashire